Кудряков — русская фамилия.

Известные носители 
 Кудряков, Борис Александрович (1946—2005) — русский писатель, поэт, фотограф, художник.
 Кудряков, Вадим Сергеевич (род. 1994) — украинский и российский боксёр.
 Кудряков, Валерий Андреевич (Митрополит Мефодий; 1949—2015) — украинский общественно-политический и церковный деятель.
 Кудряков, Сергей Николаевич (род. 1978) — российский пианист.